Vlahovic puede referirse a:

 Veselin Vlahović, ciudadano montenegrino condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad
 Dušan Vlahović, futbolista